Жозе́ф де Пюизе́ (;  — ) — французский политический деятель, роялист.

Биография

До революции 
Жозеф де Пюизе родился в Мортань-о-Перш и был четвёртым сыном в аристократической семье. 

Получив начальное образование, он поступил в семинарию Сен-Сюльпис в Париже, откуда ушёл в семнадцать лет из-за отсутствия призвания к духовной карьере. В 1773 году поступил на военную службу. 

Благодаря поддержке семьи (главным образом бабушки по матери) Пюизе смог стать вторым лейтенантом в кавалерийском полку на германской границе, потом сверхштатным капитаном. Неудовлетворённый своей карьерой, в 1781 или 1782 году он вернулся домой.

Позже Пюизе купил звание полковника и почётную должность в королевской гвардии. В 1788 году он женился и в качестве приданого получил имение в Нормандии, проводя в дальнейшем всё своё время там или в Париже.

Революция и контрреволюция 

Дворянство Перша сделало Пюизе своим депутатом в Генеральных штатах 1789 года. Здесь он выступал за конституционную монархию и примкнул к жирондистам, но после первой сессии не посещал заседания и в 1792 году не был переизбран. После казни короля Пюизе отправился в Нормандию (с 1790 года он был командиром Национальной гвардии в Эврё) и здесь возглавил вооружённое сопротивление правительственным войскам. В боях он потерпел поражение и был вынужден скрываться в лесах, а его усадьбу разграбили республиканцы.

Летом 1793 совместно с генералом  возглавил ополчение федералистов. В cражении у Брекура  жирондисты потерпели поражение и Пюизе скрылся в лесах. Случайно Пюизе перехватил сообщение от британского правительства к роялистам и откликнулся на него; с этого момента британцы начали снабжать его деньгами и оружием.

В 1794 году Пюизе отправился в Англию. Здесь он попытался убедить Питта организовать высадку во Франции для восстановления монархии, предлагая себя на роль командующего. По мнению Пюизе, такая высадка вызвала бы всеобщее восстание против якобинцев. Питт отнёсся к этой идее с симпатией, но военный министр не разделял энтузиазма Пюизе. В результате последний получил корабли и оружие, но не солдат. Он рассчитывал сформировать 15-тысячную армию из эмигрантов, но набрал не более 5 тысяч.

В июне 1795 года эмигранты высадились в Бретани. Здесь они не получили ожидаемую поддержку, к тому же начались разногласия между двумя претендентами на командование — Пюизе и графом д’Эрвильи. Результатом стало полное поражение на полуострове Киберон. Около тысячи пленных было расстреляно республиканцами, а Пюизе смог бежать в Англию. В сентябре он вернулся во Францию, но обнаружил контрреволюционные силы в состоянии полного развала. Ему уже никто не доверял — ни в Бретани, ни в эмигрантских кругах в Англии. Потеряв веру в успех своего дела и подвергаясь обвинениям в трусости, Пюизе уехал в Канаду (1797 год).

Эмиграция 
После Амьенского мира Пюизе перебрался в Лондон и здесь опубликовал свои «Мемуары» (1805—1806), в которых пытался оправдать себя. Вернуться во Францию он не смог и умер натурализованным англичанином в 1827 году.

Примечания

Литература 
 Maurice Hutt, Chouannerie and Counter-Revolution: Puisaye, the Princes and the British Government in the 1790’s (2 vols, Cambridge University Press, 1983 — reprinted 2008).
 

Политики Франции
Люди Великой французской революции по алфавиту
Депутаты Национального собрания от знати (1789—1791)
Французские военачальники-роялисты
Французские эмигранты времён Французской революции